Garos - um grupo étnico
Língua garo
Garo (condimento) – condimento à base de peixe usado na Antiguidade
Garo (série de televisão)
 Garo (revista) - uma extinta revista de mangá mensal.
Philautus garo - uma espécie de anfíbio da família Rhacophoridae
Garo Yepremian, ex-jogador de futebol americano estadunidense

Localidades

Garos (Pirineus Atlânticos)

Desambiguação